Landel ist der Familienname folgender Personen:

 Guy-Michel Landel (* 1990), guineischer Fußballspieler
 Vincent Louis Marie Landel (* 1941), römisch-katholischer Erzbischof von Rabat

Siehe auch:
 Landell
 Landelle 
 Landl